Ottsjön kan syfta på:
Ottsjö, småort som ligger i Undersåkers socken i Åre kommun, 
Ottsjön, Krokoms kommun i Föllinge socken, Jämtland, 
Väster-Ottsjöns naturreservat vid samma by, 

Ottsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre Ottsjön, sjö i Åre kommun,  (1,27 km²)
Nedre Ottsjön, sjö i Åre kommun,  (98,7 ha)
Ottsjön (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (15,5 km²)
Ottsjö är belägen norr om denna sjö
Ottsjön (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun och Strömsunds kommun,  (7,57 km²)
Ottsjön, Krokoms kommun är belägen norr om denna sjö
Ottsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (5,54 ha)
Ottsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (2,72 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn